Ринат Женисбайулы Джуматов (; 13 октября 1997, Атырау, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Атырау».

Карьера

Клубная 
Воспитанник атырауского футбола. Футбольную карьеру начал в 2015 году, выступая за дублирующий состав клуба «Атырау». В 2016—2017 годах играл во второй лиге за молодёжную (U-21) команду. 3 апреля 2019 года в матче против «Астаны» забил свой дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге.

В сборной 
23 марта 2018 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Франции.

Клубная статистика

Достижения 
 «Атырау»
 Финалист Кубка Казахстана (2): 2018, 2019

Ссылки 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Атырау-М»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Мактаарал»